Рославлев — многозначный термин.

Фамилия

Рославлев 
 Рославлев, Александр Степанович (1883—1920) — поэт, прозаик, журналист.
 Рославлев, Мирон Ильич (Рабинович, 1886—1948) — архитектор, художник, декан архитектурного факультета Академии художеств.
 Рославлев, Михаил Иванович (1822—1887) — генерал-лейтенант русской армии.
 Рославлев, Николай Иванович (1724—1785) — генерал-поручик русской армии.

Рославлева 
 Рославлева, Екатерина Николаевна  (в браке Чоглокова;1748—1794) — фрейлина Русского императорского двора.
 Рославлева, Любовь Андреевна (1874—1904) — балерина Большого театра из дворянского рода Рославлевых.

Прочее 
 «Рославлев» — повесть Александра Пушкина.
 «Рославлев, или Русские в 1812 году» — роман Михаила Загоскина.

См. также
 Рославлевы
 Рославль (значения)